Василий Неелов:
 Неелов, Василий Васильевич (1866—1934) — генерал-майор Белого движения на Юге России.
 Неелов, Василий Иванович (1721—1782) — придворный архитектор Царского Села.